Il Pool B della Zona Euro-Africana Gruppo II nella Fed Cup 2016 è uno dei due pool (gironi) in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Euro-Africana. Quattro squadre si sono scontrate nel formato round robin. (vedi anche Pool A)

Primo giorno

Secondo giorno

Terzo giorno

Verdetti 
  e  ammesse allo spareggio promozione contro le prime due del Pool A.
  al playout per evitare la retrocessione contro l'ultima del Pool A.

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2016